Dans la mythologie grecque, ce nom peut faire référence à : 
 Battos de Pylos, changé en pierre par Hermès ;
 Battos I, fils de Polymnestos, fondateur de Cyrène.
 Battos II, fils d'Arcésilas I, troisième roi de Cyrène.